Robert Murdoch ist der Name folgender Personen:

* Robert Murdoch (1944–2001), schottischer Fußballspieler, siehe Bobby Murdoch 
 Robert John Murdoch (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, siehe Bob Murdoch